Ястреби́нка () — род травянистых растений семейства Астровые.

Этимология 
Русское название ястребинки, а также английское (hawkweed — ястребиная или соколиная трава) произошли от поверья, что сок этой травы улучшает зоркость глаз ястребов.

Ботаническое описание 
Представители рода — многолетние опушённые травянистые растения.

Корневище ползучее.

Цветки обоеполые, в основном жёлтого цвета, опыляются насекомыми, соцветие — корзинка (одиночная или собранная в общее соцветие).

Плод — семянка.

Распространение и среда обитания 
Ареал — преимущественно умеренный пояс Северного полушария и горные районы тропиков.

Значение и применение 
Некоторые виды выращиваются в качестве декоративных растений.

Многие ястребинки имеют медоносное значение, дают пчёлам нектар и пыльцу.

Галерея

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 799

Род Ястребинка относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 

Некоторые из них:
 
 
 
 
 
 
 , или Ястребинка лесная, или Ястребинка сродственная

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

 
Медоносы